Otto Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Otto Volkmann (Politiker) (1883–1959), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Volkmann (Musiker) (1888–1968), deutscher Komponist und Dirigent 
 Otto Volkmann (Widerstandskämpfer) (1909–1936), deutscher Widerstandskämpfer